DT poate fi:
 Deutsche Telekom, companie de telecomunicații germană
 <dt>, element HTML și XHTML